Metzgerhof ist der Ortsname von

 Metzgerhof (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Metzgerhof (Neu-Ulm), Ortsteil der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern